Села:
 Скибинці — Вінницька область, Погребищенський район
 Скибинці — Вінницька область, Гайсинський район
 Скибинці — Київська область, Тетіївський район
 Скибинці — Полтавська область, Чорнухинський район

Посилання